«Ульсан Хёндэ Мобис Фобус» — южнокорейский баскетбольный клуб из города Ульсан. Выступает в Чемпионате Южной Кореи.

История названий 

 Бусан Киа Интерпрайз (январь 1997–июнь 2001)
 Ульсан Мобис Автомонс (июнь 2001–октябрь 2004)
 Ульсан Мобис Фобус (октябрь 2004–2017)
 Ульсан Хёндэ Мобис Фобус (2017–по н.в.)

Достижения 
Чемпион Кореи
 Чемпион (6): 1997, 2006–07, 2009–10, 2012–13, 2013–14, 2014–15
 Финалист (3): 1997–98, 1998–99, 2005–06

Чемпионат Кореи Регулярный чемпионат
 Чемпион (6): 1997, 2006–07, 2008–09, 2009–10, 2014–15
 Финалист (4): 1998–99, 2012–13, 2013–14, 2015–16
 3-е место (1): 1997–98

Кубок чемпионов ФИБА Азия
 Чемпион (1): 1992
 Финалист (1): 1997
 3-е место (1): 1995

Клубный чемпионат АБА
 Финалист (1): 2013

Текущий состав

Ссылки 

Баскетбольные клубы Республики Корея